Pillai oder Pillay (Tamil:  Piḷḷai, Malayalam:  Piḷḷa) ist ein Titel, der von mehreren indischen Kasten, vor allem den Vellala in Tamil Nadu und den Nayar in Kerala, verwendet wird. In Tamil Nadu ist der Gebrauch von Kastenbezeichnungen im 20. Jahrhundert unüblich geworden, in Kerala und in der tamilischen Diaspora wird Pillai aber weiterhin als Nachname gebraucht.

Namensträger

Pillai 
 C. W. Damodaram Pillai (1832–1901), tamilischer Philologe
 Devasahayam Pillai (1712–1752), indischer Konvertit zum Katholizismus, Märtyrer, Seliger der katholischen Kirche
 Gopal Krishna Pillai (* 1949), indischer Politiker
 P. Sundaram Pillai (1855–1897), indischer Gelehrter
 Palani Subramania Pillai (1908–1962), Mridangam&shyspieler der Karnatischen Musik
 R. P. Sethu Pillai (1896–1961), tamilischer indischer Gelehrte, Schriftsteller und Akademiker
 Riya Pillai (* 1994), indische Badmintonspielerin
 S. Sivasankaranarayana Pillai (1901–1950), indischer Mathematiker
 Shankar Pillai (* 1984), US-amerikanischer Pokerspieler
 Stephen Antony Pillai (* 1952), indischer Geistlicher, Bischof von Tuticorin
 Vidya Pillai (* 1977), indische Snookerspielerin

Pillay 

 Gerald Pillay (* 1953), südafrikanischer evangelischer Theologe  
 Geraldine Pillay (* 1977), südafrikanische Sprinterin
 Jerry Pillay (* 1965), südafrikanischer evangelischer Theologe, gewählter Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen  
 Lythe Pillay (* 2003), südafrikanischer Leichtathlet
 Navanethem Pillay (* 1941), südafrikanische Juristin
 Patrick Pillay, seychellischer Politiker

Familienname